Plusieurs villes possèdent une rue ou une avenue de l'Université :

Belgique 
 Avenue de l'Université à Bruxelles
 Rue de l'Université à Liège

Canada 
 Rue de l'Université à Montréal

France 
 Rue de l'Université dans le  de Lyon
 Rue de l'Université à Montpellier
 Rue de l'Université dans le  de Paris
 Rue de l'Université à Reims.
 Rue de l'Université à Strasbourg

République démocratique du Congo 
 Avenue de l'Université à Kinshasa

Suisse 
 Avenue de l'Université à Lausanne
 Rue de l'Université à Genève

Université Rue